Glunten kan syfta på:

 Glunten – smeknamn för en svensk ämbetsman och sångare (bas), se Otto Beronius.
 Glunten (tidskrift) – Göteborgsbaserad veckotidskrift utgiven 1880–1885. 
 Glunten, Uppsala – stadsdel i Uppsala.
 Gluntarne – en sångcykel för baryton, bas och piano.
 Gluntenområdet – en företagspark.